est la formule brute de plusieurs isomères.

 Amphétamine
 éphédrine, numéro CAS 
 PMA (drogue), numéro CAS 
 pseudoéphédrine, numéro CAS 
 
 Oxime
 perillartine, numéro CAS , mélange des stéréoisomères
 (E)-perillartine, numéro CAS 
 (Z)-perillartine, numéro CAS 
 2-adamantanone oxime ou tricyclo(3.3.1.13,7)décanone oxime, numéro CAS 

 Phénol
 2-amino-4-tert-butylphénol ou o-amino-p-tert-butylphénol, numéro CAS 
 hordénine ou 4-[(2-diméthylamino)éthyl]phénol, numéro CAS 
 3-(1-(diméthyl amino)éthyl)phenol, numéro CAS , mélange racémique des énantiomères
 3-((1S)-1-(diméthyl amino éthyl))phénol ou (S)-3-(1(diméthyl amino)éthyl) phénol, numéro CAS 
 3-((1R)-1-(diméthyl amino éthyl))phénol ou (R)-3-(1(diméthyl amino)éthyl) phénol, numéro CAS 

 Amine
 1-(benzyl amino)propan-2-ol ou 1-(benzylamino)propan-2-ol, numéro CAS 
 3-hydroxy-n-methyl-3-phenyl-propylamine ou alpha-(2-(méthyl amino)éthyl)phényl méthanol), numéro CAS